Ваутла има више значења:

 Ваутла (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Ваутла (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Ваутла (Ваутла, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ваутла (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ваутла (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ваутла (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику